Toporek ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Toporek (* 1961), österreichischer Geher
 Viera Toporek (* 1967), österreichische Geherin, Langstrecken- und Bergläuferin